MUT ou Mut renvoie à :

Sigle 

 Mean uptime, en fiabilité, la durée moyenne de fonctionnement (après réparation), soit en français « le temps moyen de disponibilité » ou TMD ;

Toponyme 
 Mut (Mersin), une ville de Turquie.

Références 

Sûreté de fonctionnement
Maintenance (science)